Leitz kan avse:

Företag
 Leitz (optik) – en tillverkare av kameror, mikroskop, kikare och optik i Wetzlar, Tyskland — varav delar finns i Leica
 Leitz (kontorsprodukter) – en tillverkare av pärmar och övrig kontorsmateriel i Stuttgart, Tyskland, köpt av Esselte 1992
 Leitz (verktygtillverkare) – en verktygtillverkare i Oberkochen, Tyskland

Personer
 Johan Leitz (död innan 1692), en svensk akademiritmästare
 Ernst Leitz I (1843–1920), grundare av optisk industri i Wetzlar, Tyskland 
 Ernst Leitz II (1871–1956), son till Ernst Leitz I 
 Louis Leitz (1846–1918), grundare av tillverkning av kontorsmateriel i Stuttgart, Tyskland 
 Albert Leitz (–1951), grundare av tillverkning av verktyg i Oberkochen, Tyskland